Дзундза Василь Степанович (1955) — голова Калуської районної ради Івано-Франківської області.
 Джордж Дзундза (1945) — кіноактор (США).

Українські прізвища